Sprout (englisch: Spross) bezeichnet:
 Sprout (Fernsehfilm), britischer Fernsehfilm von Anthony Parker aus dem Jahr 1974
 Sprout (Roman), Roman von Dale Peck aus dem Jahr 2009
 Pomona Sprout, fiktive Figur aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane
 Sprout (E-Sport), deutsche E-Sport Organisation

Sprout ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Sprout (* 1941), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jonathan Sprout (* 1952), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Tobin Sprout (* 1955), US-amerikanischer Musiker
 Warren Sprout (1874–1945), US-amerikanischer Sportschütze

Siehe auch:
 Sprouts, ein Strategiespiel